Ventzke ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Ventzke (1847–1936), Fotograf aus Rathenow, Mitarbeiter der „Gartenlaube“
 Karl Ventzke (1933–2005), deutscher Philologe
 Marcus Ventzke (* 1970), deutscher Historiker, Geschichtstheoretiker und Geschichtsdidaktiker